Horstmar bezeichnet
 die Stadt Horstmar im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 die historische Herrschaft Horstmar 
 das Adelsgeschlecht, siehe Horstmar (Adelsgeschlecht)
 das historische Amt Horstmar (Reichsterritorium)
 das preußische Verwaltungsamt Amt Horstmar (Kreis Steinfurt)
 die Gemeinde Kirchspiel Horstmar (bis 1938)
 die Burg Horstmar in Horstmar
 den Stadtteil Horstmar (Lünen) in Lünen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Horsmar